Ined, un pharaon de la XIIIe dynastie.
 L' INED, l'institut national d'études démographiques en France.